Die Rio Open 2015 waren ein Damentennisturnier in Rio de Janeiro. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 14. bis 22. Februar 2015 statt, parallel zum WTA-Turnier in Dubai, den Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 (Kategorie Premier 5).

Im Einzel gingen 32 Spielerinnen an den Start, im Doppel 16 Paare. Die Rio Open wurden 2015 zum dritten Mal ausgetragen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rio Open 2015 fand vom 14. bis 15. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Rio de Janeiro